Inre hamnen kan stå för:

Inre hamnen, Norrbotten, sjö i Luleå kommun,  (8,55 ha)

Stadsdel
Helsingborgs hamn#Inre hamnen – äldsta hamnen i Helsingborg.
Inre hamnen, Malmö – en stadsdel i Malmö.
Norrköpings hamn#Inre hamnen – en kaj i Norrköpings hamn.
Inre hamnen, Sundsvall – en stadsdel i Sundsvall.
Inre hamnen, Oskarshamn – en planerad stadsdel i Oskarshamn.